Шульц-Дорнбург — фамилия.
Известные носители:
 Шульц-Дорнбург, Рихард (1855—1913) — немецкий певец и вокальный педагог.
 Шульц-Дорнбург, Рудольф (1891—1949) — сын Рихарда, немецкий дирижёр.
 Шульц-Дорнбург, Урсула (род. 1938) — немецкий фотограф.